Niemcy:
 Apfelstädt – dzielnica gminy Nesse-Apfelstädt w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha
 Apfelstädt – rzeka

Zobacz też:
 Apfelstädtaue
 Nesse-Apfelstädt